Hilger ist der Name folgender Orte in Bayern:

 Hilger (Altötting), Ortsteil von Altötting, Landkreis Altötting
 Hilger (Unterneukirchen), Ortsteil von Unterneukirchen, Landkreis Altötting

Hilger ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Hilger (1839–1905), deutscher Pharmakologe und Lebensmittelchemiker 
 Andrea Hilger-Solbach (* 1957), deutsche Judoka
 Andreas Hilger (* 1967), deutscher Historiker
 Bernd Hilger, deutscher Skeletonsportler
 Christoph Hilger (* 1961), deutscher Schauspieler und Schauspiellehrer
 Dietrich Hilger (1926–1980), deutscher Sozialhistoriker
 Eduard Hilger (1900–1974), deutscher Unternehmer
 
 Ewald Hilger (1859–1934), deutscher Bergbaumanager
 Georg Hilger (* 1939), deutscher Theologe
 Gustav Hilger (1886–1965), deutscher Diplomat
 Gustav Hilger (Landrat) (1904–1991), deutscher Politiker (NSDAP, CSU)
 Hans Peter Hilger (1927–1995), deutscher Kunsthistoriker 
 Hartmut H. Hilger (* 1948), deutscher Botaniker
 Lina Hilger (1874–1942), deutsche Pädagogin

 Matthew Hilger (* 1966 oder 1967), US-amerikanischer Pokerspieler
 Peter Hilger (* 1953), deutscher Priester und Kirchenjurist
 Raimund Hilger (* 1965), deutscher Eishockeyspieler
 Sebastian Hilger (* 1984), deutscher Regisseur

 Wolfgang Hilger (1929–2020), deutscher Chemiker und Unternehmensmanager
 Wolfgang Hilger (Historiker) (* 1943), österreichischer Historiker

Siehe auch:
 Hilgers
 Hillger
 Hilker